Taijo Teniste(Tartu, 31 de janeiro de 1988) é um futebolista estoniano que atua como lateral direito.

Naturais de Tartu
Futebolistas da Estônia
Futebolistas do SK Brann
Jogadores da Seleção Estoniana de Futebol